«Игрок» —  (1988, рус. перевод 2011) — научно-фантастический роман шотландского писателя Иэна Бэнкса.

Сюжет 
Джернау Морат Гургех, знаменитый игрок в настольные игры, проживает в орбитали Чьярк и томится успехом. Специальные обстоятельства Культуры подходят к нему с вопросом, не согласился бы он осуществить долгое путешествие, хотя отказываются разъяснить цель путешествия, пока Гургех не даст согласие. Пока он обдумывает предложение, один из его друзей-дронов, Мавгрин-Скел, которого выставили из Специальных обстоятельств за нестабильную личность, убеждает его смошенничать в игре, чтобы попытаться получить беспрецедентную совершенную победу, выиграть так, как еще никто не выигрывал.
Попытка терпит неудачу, а Мавгрин-Скел прибегает к шантажу — грозит использовать свои записи — и так уговаривает Гургеха принять предложение Специальных обстоятельств, с тем условием что Мавгрина-Скела вернут в Специальные обстоятельства.

Следующие два года Гургех проводит в путешествии в Империю Азад, где для определения социального и политического статуса служит игра под названием Азад. Игра настолько тонкая и сложная, что тактика игрока определяется его политическими и философскими взглядами На момент прибытия Гургех овладел основы игры, но у него остаются сомнения, сможет ли он бороться с противниками, которые совершенствовали свои умения всю жизнь.

Гургех высаживается на центральной планете Империи, Еа в сопровождении другого дрона, Флера-Имсахо. Время перед турниром Бэнкс использовал для того, чтобы описать жизнь в империи и объяснить, что в ней возмущает Культуру, и почему Культура и Империя Азад стоят на пороге вооруженного конфликта.

Как гражданин Культуры Гургех естественно играет в стиле, резко отличается от стиля своих противников — те группируются против него, чтобы только не дать ему выиграть (это разрешено правилами игры). Преодолевая круг за кругом, он играет с все более высокопоставленными политиками Азада, и в конце концов с самим императором. Финальная игра происходит на Огненной планете, которая периодически загорается, поскольку местные растения производят слишком много кислорода.

Время финала специально подобрано так, чтобы с завершением партии пламя охватило замок, символизировало бы возрождение империи в огне. Однако, императору светит неминуемое поражение, и он приказывает своим людям убить зрителей, а потом пытается прикончить самого Гургеха, но происходит по другому — император погибает от собственного выстрела, который срикошетил от дрона Флера-Имсахо. Дрон отказывается сказать Гургеху, было ли это случайностью.

Флер-Имсахо признается, что участие Гургеха в турнире была частью происков Специальных обстоятельств с целью развалить коррумпированную и дикую Империю изнутри, а сам Гургех был только пешкой в ​​гораздо более масштабной игре. Затем Гургеху сообщили, что после смерти императора, империя коллапсировала без интервенции Культуры. Но Гургех, в отличие от читателя, которому все рассказывают в последнем предложении, так и не узнал другое обстоятельство — Флер-Имсахо, который оказался рассказчиком этой истории с самого начала замаскировал себя Мавгрином-скелом, и то, что Гургех согласился принять участие в операции тоже было его манипуляцией. Умы все рассчитали (может затратили какую миллисекунду), они были уверены, что Гургех выиграет.

Примечания

Ссылки 
 Иэн Бэнкс «Игрок» на сайте «Лаборатория Фантастики».

Книги по алфавиту
Литературные произведения по алфавиту
Произведения Иэна Бэнкса
Романы 1988 года
Фантастические романы на английском языке
Космос в фантастической литературе